Osoby o tym nazwisku:
 Kwame Karikari – ghański piłkarz
 Ohene Karikari – ghański lekkoatleta